Щока () — бічна частина обличчя людини, між оком і вухо м, і нижче до підборіддя і кісток нижньої щелепи, зовнішня бокова стінка ротової порожнини.
 Щока — частина машини (наприклад, щока дробарки).
 Щока — бокова, переважно плоска, якогось предмета (сокири, шаблі), плаз.

Див. також 
 Щека

Примітки